Чемоданово (ранее Белогурово) — деревня в Юхновском районе Калужской области России. Административный центр сельского поселения «Деревня Чемоданово».

География 
Недалеко от Чемоданово проходит граница национального парка «Угра».

Население

История 
Известно о существовании деревянной церкви с XVII века. В 1906 году на её месте была построена новая каменная в русском стиле. Церковь выполнена с характерной для при приходских храмов XVIII—XIX веков планировкой и композицией. Убранство фасадов имеет мотивы древнерусской архитектуры. Длина здания составляет 29 метров, ширина — 17,4. Церковь была освящена в 1909 году в честь Николая Чудотворца. По состоянию на 1974 год здание не использовалось. С 2014 года в храме возобновлено проведение служб.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Юхновского района